Влади́мир Влади́мирович Бут (7 марта 1977, Новороссийск, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российский и немецкий футболист, полузащитник. Обладатель Кубка европейских чемпионов в составе дортмундской «Боруссии». Старший брат Владимира Виталий — также футболист.

Карьера

Начало карьеры 
Воспитанник новороссийской футбольной школы (тренер Владимир Княжев), с 15 лет выступал в местном клубе «Черноморец» в первой лиге России. Самый молодой дебютант первого дивизиона — 14 лет 358 дней.

«Боруссия» 
Летом 1994 удачно сыграл за сборную России на юниорском чемпионате Европы в Ирландии (в одном из матчей была обыграна Германия 2:0). Матчи просматривал один из тренеров дортмундской «Боруссии» Эдди Бекамп. В 17 лет Бут уехал в Германию. Одна из причин отъезда — убийство отца, Владимира Георгиевича Бута, 27 сентября 1993 в Новороссийске.

В Германии сначала выступал за юниорскую команду «Боруссии», а позже, с сезона 1996/97, закрепился в клубе немецкой бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд). В 1997 «Боруссия» выиграла Лигу чемпионов, и Бут стал вторым российским футболистом после Игоря Добровольского, который удостоился этого трофея.

Бут считался специалистами одним из талантливейших футболистов Европы, подавал большие надежды. Однако с 2000 года карьера Бута в бундеслиге резко пошла на спад. Сначала он перешёл во «Фрайбург», а затем в «Ганновер 96».

Возвращение в Россию 
По окончании контракта с «Ганновером» Бут собирался перейти в шотландский «Хартс» и английский «Болтон», но переходы сорвались в самый последний момент, и игрок перешёл в «Шинник» (Ярославль), в котором в 2005 году сыграл 7 матчей в российской премьер-лиге.

В январе 2007 года находился на просмотре в румынском клубе «Динамо» (Бухарест), но в ходе сбора его кандидатура была отклонена главным тренером команды из-за недостаточной физической готовности. В итоге сезон-2007 Бут фактически пропустил, играя на региональном уровне в Швейцарии, где постоянно проживает его семья.

Перед сезоном 2008 года подписал контракт с новороссийским «Черноморцем», выступающим в первом дивизионе России; сыграл в его составе 37 матчей, забил 5 голов.

Греция 
В 2008 году объявил о завершении карьеры, но через полгода возобновил выступления, подписав двухлетний контракт с греческим клубом «Левадиакос». Однако вскоре сербский тренер Момчило Вукотич отказался от услуг Владимира, тот не сыграл за «Левадиакос» ни одного официального матча.

Затем Бут перешёл в греческий ОФИ, но ушёл из футбола после одного скромного сезона.

После возвращения в Россию работал тренером дубля «Черноморца», выступавшего в высшей лиге чемпионата Краснодарского края.

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной 17 августа 1999 года.

Итого: 2 матча / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения

Командные 
  «Боруссия» (Дортмунд)
 Чемпион Германии (2): 1994/95, 1995/96
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 1995, 1996
 Победитель Лиги чемпионов: 1996/97
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1997
 Итого : 6 трофеев

  «Фрайбург»
 Победитель Второй Бундеслиги : 2002/03
 Итого : 1 трофей

  «Черноморец» (Новороссийск)
 Победитель первой лиги России (2): 1993, 1994
 Итого  2 трофея'''

Примечания

Ссылки 
 Страница на legioner.kulichki.com 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК ОФИ